Barthô (1891–?) – brazylijski piłkarz
 Barthô (1899–1935) – brazylijski piłkarz